Cet article dresse la liste des noms d'étoiles et planètes officiellement approuvés par l'Union astronomique internationale.

Procédure 

Ces noms ont été adoptés de différentes façons. Les exoplanètes ici listées, au nombre de 31, ont été nommées dans le cadre de NameExoWorlds. 15 de leurs  ont aussi été nommées lors de cette procédure. Les  étoiles-hôtes, qui avaient déjà un nom traditionnel, n'ont pas été renommées et ce nom traditionnel a été officiellement approuvé. À la suite de cette procédure, l'Union astronomique internationale a mis en place un groupe de travail sur les noms d'étoiles afin de cataloguer et normaliser les noms d'étoiles pour la communauté astronomique internationale. La liste des étoiles dont le nom a été approuvé se trouve dans le Catalogue des noms d'étoiles de l'UAI (IAU Catalog of Star Names, IAU-CSN). Lorsque, dans un système, l'objet visuellement le plus brillant n'est pas ambigu, le "numéro" (A, B, C, Aa, Ab…) de la composante officiellement nommée peut être absent de la liste, sans mettre en question quel objet a été effectivement nommé.

Liste 

Pour les étoiles (336), liste à jour au .
Pour les planètes (31 exoplanètes + système solaire), liste à jour au .

Notes et références

Articles connexes 
 Union astronomique internationale
 Groupe de travail de l'Union astronomique internationale sur les noms d'étoiles
 Nomenclature des objets situés dans des systèmes planétaires
 Liste de noms traditionnels d'étoiles
 NameExoWorlds

Désignation stellaire
Union astronomique internationale
Liste d'étoiles
Liste en rapport avec les exoplanètes
Liste d'objets du Système solaire